

Toponymie

 Lutkówka est un village de la voïvodie de Mazovie.
 Lutkówka est un village de la voïvodie de Łódź.

Voir aussi
 Lutkówka Druga est un village de la voïvodie de Mazovie.
 Lutkówka-Kolonia est un village de la voïvodie de Mazovie.

Homonymie de localités